PYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jeypore (India)
 PYB – sistema anticontraffazione brevettato da TESISQUARE, per prodotti di Alta Gamma TESI spa (Italia)